Discodoris är ett släkte av snäckor. Discodoris ingår i familjen Discodorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Discodoris